As eleições gerais na Espanha foram realizadas a 10 de novembro para eleger os 350 lugares do Congresso dos Deputados e 208 dos 266 assentos do Senado. Estas eleições foram as segundas realizadas no ano de 2019 e as quartas nos últimos 4 anos em Espanha.

Estas eleições aconteceram apenas 7 meses depois das últimas eleições, em grande parte, devido ao falhanço das negociações do PSOE, liderado por Pedro Sanchez, com a coligação de esquerda Unidos Podemos de Pablo Iglesias. Com os socialistas a recusarem a entrada no governo de membros do Podemos e diferenças quanto à política a ser seguida, bem como a ressurgimento do problema do independentismo catalão originou um novo impasse político no país. Como tal, Sanchez pediu a dissolução do parlamento ao rei  e as eleições foram marcadas para 10 de novembro.

Os resultados deram nova vitória ao PSOE que praticamente repetia os resultados de Abril ao perder apenas 3 deputados e conseguir 28,0% dos votos. O Partido Popular (PP), que vinha do seu pior resultado eleitoral em abril, conseguiu uma boa recuperação ao obter mais 20 deputados que em abril e chegando aos 20%.

Os grandes vencedores foram os nacionalistas do Vox que se afirmou como a 3.ª força nacional ao conseguir mais de 15% dos votos e eleger mais de 50 deputados. Unidos Podemos voltou a perder deputados e votos e ficava-se pelos 13% e 35 deputados, sofrendo com o aparecimento do novo partido Mais País (fundado por Iñigo Errejón, antigo membro do Podemos) que conseguiu eleger 3 deputados.

O grande derrotado foi o Cidadãos que foi totalmente arrasado, passando dos 16% e 57 deputados de abril para apenas 6,8% e 10 deputados. A nota humilhante deste mau resultado foi o partido ver-se ultrapassado, em deputados, pelos independentistas da Esquerda Republicana da Catalunha.

Quanto aos partidos independentistas/regionalistas, destacar a entrada inédita da CUP (extrema-esquerda independentista catalã) no parlamento espanhol e o reaparecimento do Bloco Nacionalista Galego.

Resultados oficiais

Congresso dos Deputados

Senado

Resultados por comunidades autónomas 
A seguinte tabela apenas contêm os resultados obtidos por partidos que tenham elegido deputados:

2019 11
Espanha
2019 na Espanha
Eventos de novembro de 2019